Рангген () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Инсбрук. . Официальный код — 70343.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Манфред Шпигль (местный блок) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 АНП занимает 5 мест.
 местный список: 4 места.
 СДПА занимает 2 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля